Columbus – stolica stanowa i największe miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Laboratorium kosmiczne Columbus – Moduł ISS skonstruowany przez ESA
 Columbus (winorośl) – szczep winorośli
 SS Columbus (1922) – niemiecki statek pasażerski (transatlantyk) zbudowany w Stoczni Schichau w Gdańsku

Inne miejscowości w USA:
 Columbus – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Columbus – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Muscogee
 Columbus – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Columbus – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Columbus – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hickman
 Columbus – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Lowndes
 Columbus – miejscowość w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Columbus – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Stillwater
 Columbus – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Columbus – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Luna
 Columbus – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Columbus – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 Columbus – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Columbus – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Colorado
 Columbus – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Columbus – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Luce
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Columbus (ang. Columbus Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 Columbus (ang. Columbus Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Columbus (ang. Columbus Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Columbus (ang. Columbus County) – w stanie Karolina Północna